Процесът (, „напредвам“) е поредица от свързани промени в състоянието на даден обект или система, които могат да възникват по естествен път или да са умишлено предизвикани чрез действия.

В зависимост от засегнатите обекти и начина на протичането си, процесите могат да бъдат естествени, като ферментацията или почвообразуването, социални, като миграцията на населението или етногенезиса, технологични, като валцуването или оранта, и други. Процесите са предмет на изследване на теорията на процесите, а с организацията на процесите в бизнеса и техниката се занимава дисциплината управление на процеси.

Бележки